Rohrenbach ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg

eines Ortes:
 Rohrenbach (Bad Peterstal-Griesbach), Zinken im Ortsteil Bad Griesbach im Schwarzwald, Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis

von Gewässern:
 Rohrenbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs beim Unteren Wirtshäuslehof, Unterreichenbach, Stadtteil Reichenbach, Stadt Hornberg, Ortenaukreis, der in der Stadt selbst in die Gutach (Kinzig) mündet
 Rohrenbach (Ringgenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Ringgenbachs bis zum Siedlungsplatz Allmannshofen von Walbertsweiler, Gemeinde Wald, Landkreis Sigmaringen
 Rohrenbach (Wettbach), linker Zufluss des Wettbachs vor Denkingen, Landkreis Tuttlingen, die in die Prim (Neckar) mündet

Siehe auch:

 Rohrbach
 Röhrenbach
 Röhrnbach